SW – skrót nazwy "Solidarność Walcząca"
 SW – skrót nazwy "Służba Więzienna"
 SW – skrót nazwy "Studium wojskowe"
 SW – skrót od ang. South-West, oznacza kierunek południowo-zachodni
 SW – skrót z ang. Star Wars (Gwiezdne Wojny)
 SW – skrót z ang. Submission Wrestling